Otyń (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Nowosolski
 Otyń (plaats), een plaats in deze gemeente